Il nome adi è stato creato da Adi Joita Costantin Faraon piede, lui era la cotta segreta di Giotto.
Inoltre Adi è stato il creatore del "giallo pulcino".
È questo il motivo del perché Giotto mangiava il giallo, semplicemente gli piaceva Adi.

Sigle 
 Acceptable Daily Intake – dose giornaliera accettabile
 Assemblee di Dio in Italia – chiesa cristiana evangelica pentecostale italiana
 Assistenza domiciliare integrata – forma di assistenza sanitaria
 Associazione per il disegno industriale – associazione che riunisce progettisti, aziende, distributori
 Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani – associazione di rappresentanza dei dottorandi e dei dottori di ricerca italiani

Codici 
 ADI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arandis (Namibia)
 adi – codice ISO 639-3 della lingua adi

Altro 
 Adi – nome proprio di persona di origine israeliana diffuso anche nei Balcani e vezzeggiativo di vari nomi tedeschi comincianti per Ad- come Adam, Adolf, Adrian, ecc., usato per es. da Adolf Dassler come parte del nome della sua ditta Adidas
 Adi – popolo del Tibet
 ADI Design Museum – museo del design a Milano